Sardi ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Sardi (* 1940), italienischer Sprinter
 Dorotea Sardi (1763–1809), österreichisch-italienische Opernsängerin (Sopran), siehe Dorotea Bussani
 Enrico Sardi (1891–1969), italienischer Fußballspieler und -trainer

 Idris Sardi († 2014), indonesischer Violinist
 Jan Sardi, australischer Drehbuchautor
 Paolo Sardi (1934–2019), Kardinal und Vizekamerlengo

Siehe auch:

 Alà dei Sardi, italienische Gemeinde (comune) in der Provinz Sassari auf Sardinien